Die Spielzeit 2018/19 war die 69. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga B im Handball. Die Saison begann am 2. September.

Modus 
Die Hauptrunde wurde mit einer Doppelrunde ausgetragen. Der Sieger und Zweitplatzierte spielten ein Playoffspiel um den Meistertitel und den Aufstieg in die Nationalliga A. Die Mannschaften auf Rang 13 und 14 stiegen in die 1. Liga ab.

Hauptrunde

Rangliste

Playoff-Final 
Quelle:

Einzelnachweise 

2018_2019
Handballsaison 2018/19